Bastón puede referirse a:

 Bastón, vara que se lleva en la mano para apoyarse sobre ella.
 Bastón (célula), célula de la retina.
 Bastón, en heráldica, franjas que recorren el escudo en sentido vertical.
 Bastón de Laredo, expresión referida al poder jurisdiccional de Laredo (España) durante las edades Media y Moderna.
 Bastón perforado, un tipo de objeto prehistórico, propio del arte mueble paleolítico.

Localidades 
 Baston (Lincolnshire), Inglaterra.

Militar 
 Bastón de combate (canne de combat en francés), arte marcial francés que utiliza un bastón de madera como arma.
 Bastón de mando, complemento protocolario que denota en la persona que lo porta, autoridad o mando. 
 Bastón de oficial o bastón ligero (swagger stick en inglés), vara corta o fusta que pueden llevar personas uniformadas como símbolo de autoridad.
 Bastón de mariscal, bastón que portan los mariscales, como signo de su elevada jerarquía o de muestra de su calidad militar y social.